Silvestro Aldobrandini – włoski prawnik.
 Silvestro Aldobrandini – włoski kardynał